Röde baronen kan syfta på

 Erik Palmstierna (1877–1959), friherre och socialdemokratisk politiker, efter sin död ibland benämnd "Röde baronen"
 Manfred von Richthofen (1892–1918), omtalad tysk stridspilot under första världskriget